Crotone (Kroton) – miasto i gmina we Włoszech
 Kroton – transporter opancerzony z zestawem do minowania narzutowego
 Kroton – nazwa roślin, stosowana w odniesieniu do trójskrzyna pstrego (rośliny doniczkowej) i rodzaju krocień Croton